

Geografia
 Fusaro – frazione del comune di Bacoli, città metropolitana di Napoli, in Campania
 Lago Fusaro – lago nel comune di Bacoli
 Stazione di Fusaro – stazione ferroviaria posta lungo la ferrovia Cumana, a Bacoli
 Stazione di Lido Fusaro – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Circumflegrea

Persone
 Carlo Fusaro (1950) – politico e giurista italiano
 Diego Fusaro (1983) – saggista, opinionista ed editorialista italiano
 Leandro Fusaro (1915-1990) – insegnante e politico italiano
 Michele Fusaro (1946) – cantante italiano
 Nicola Fusaro (1950) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Tony Fusaro (...) – personaggio televisivo e doppiatore italiano